Il Centro servizi per la didattica e la ricerca applicata nel settore dell'agricoltura e della medicina veterinaria  (in acronimo: CeSAV) è una struttura interfacoltà che unisce didattica e tirocinio pratico per studenti e laureati delle facoltà di Agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Perugia, che si svolge presso l'Azienda agraria dell'Università e l'Azienda zootecnica didattica e sperimentale (AZDS) dell'Università di Perugia, sita in località S. Angelo di Celle (Perugia). Inoltre, si occupa della gestione tecnica e amministrativa dell'AZDS e dell'organizzazione di seminari e convegni.

Attività

Settimana Verde
Durante la Settimana Verde gli studenti sperimentano in prima persona le attività  svolte in un'azienda zootecnica.

Stazione di Monta Equina
Realizzata in collaborazione con l'Umbria Endurance Equestrian Team, che è il referente esclusivo per l'Italia del Dubai Equestrian Team. Lo stallone della stazione è Alì Ben Hamet, un purosangue arabo di linea polacco-tunisina, approvato UNIRE e ANICA per la monta pubblica, che ha al proprio attivo performance importanti nell'ambito delle corse al galoppo. È fratello pieno di Jamil Bello, campione del mondo di endurance a squadre 2005.

Patrimonio animale
Bovini: capi di razze Frisona e Marchigiana
Suini: capi di razza Cinta Senese
Ovini: capi di razze Comisana e Appenninica
Equini: capi di varie razze
Muli
Avicoli

Università degli Studi di Perugia